Le harfang des neiges est une grande chouette de la famille des strigidés ;
 Harfang est une super-héroïne de Marvel Comics ;
 Le Harfang est un drone de l'Armée de l'air française ;
 Harfang est une revue littéraire semestrielle.
 Les Harfangs de Beauport sont une ancienne équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.